Список мусульманских историков перечисляет историков, работавших в исламской историографической традиции, развившейся на во времена первых халифов. Этот список посвящён историкам, которые работали до того, как в XIX веке началось сильное европейское влияние. Мусульманская историография возникла в VIII веке.

Примечания 

Списки историков
Списки:Ислам